David Maximiliano Mamani Paricahua (Juliaca, San Román Perú; 21 de febrero de 1962), fue profesor de música y político peruano. Fue también alcalde Provincial de San Román, falleció el 8 de marzo de 2017.

Biografía 
Nació en Juliaca, el 21 de febrero de 1962. Sus padres fueron Edilberto Mamani Ramos y Marcelina Paricahua Mamani, realizó sus estudios secundario en el Colegio Politécnico Regional Los Andes y los estudios superiores en la Escuela de Formación Artística y en la Universidad Santo Tomas de Aquino (Argentina).

Carrera política 
Su carrera política se inicia en las elecciones de 2006, donde fue elegido Alcalde de San Román. El 2010, fue vacado del cargo de alcalde por el Concejo Provincial de San Román, dejando sin efecto la credencial que le fue otorgada en las Elecciones Regionales y Municipales del 2006. En octubre del 2010, fue nuevamente elegido para el periodo 2011 hasta 2014, logró 33 mil 091 votos, ubicándose en el primer lugar con el 25.68%..

Controversias 
El juez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, peculado y malversación de fondos, fue acusado junto otros funcionarios. Se encontraba prófugo de la justicia por más de un año tras ser acusado por presuntos actos de corrupción durante su gestión, lográndose su captura el 22 de febrero en su vivienda de la ciudad de Juliaca.

Fallecimiento 
El 8 de marzo del 2017, David, fue asesinado a los 55 años en el interior del Establecimiento Penitenciario de Puno (ex Yanamayo), donde estaba cumpliendo prisión preventiva.

Enlaces externos 
 David Mamani, Procesos Electorales
 Conozca la historia de David Mamani Paricahua un músico de Juliaca
 Exalcalde David Mamani Paricahua falleció en extrañas circunstancias
 Dictan 9 meses de prisión preventiva para exalcalde de Juliaca

Referencias 

Juliaqueños
Políticos de Perú
Alcaldes de San Román